Микоян, Артём Анастасович (р.1993) — художник и начинающий кинорежиссёр.
 Микоян, Артём Иванович (1905—1970) — советский авиаконструктор, генерал-полковник инженерно-технической службы.